Der Name Tara wurde im östlichen Pazifischen Ozean für drei tropische Wirbelstürme verwendet:
 Hurrikan Tara (1961)
 Tropischer Sturm Tara (1968)
 Tropischer Sturm Tara (1982)